Le terme  peut renvoyer :
 dans le domaine de l'apprentissage, le temps passé dans un véhicule-école (auto-école, moto-école, camion-école, bateau-école, char-école, avion-école).
 dans le domaine de l'éducation, il s'agit d'un terme (vieilli) pour les droits de scolarité.